Сучил има више значења:

 Општина Сучил (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сучил (Сучил, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сучил (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сучил (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику